Николай Ходотов:* Ходотов, Николай Иванович (1888 — после 1940) — эсер, делегат Всероссийского Учредительного собрания.
 Ходотов, Николай Николаевич (1878—1932) — актёр, выступал в Александринском театре.